Base steht für:

 Basen (Chemie), chemische Verbindung
 Base (Tabletop), Basis mit Modellen
 eine Cousine, siehe Verwandtschaftsbeziehung#Cousin und Cousine
 früher auch eine Tante, siehe Verwandtschaftsbeziehung#Onkel und Tante
 eine Ecke des Infields beim Baseball
 Base32, ein Kodierungsverfahren
 Base64, ein Kodierungsverfahren
 Nukleinbasen, Baustein von DNA und RNA
 Base als Kurzname von Freebase, siehe Kokain#Kokainbase („Freebase“)
 Apache OpenOffice Base, Frontend für Tabellen und Datenbanken, siehe Apache OpenOffice#Base
 LibreOffice Base, das Datenbankmanagementsystem von LibreOffice

Personen:
 Giulio Base (* 1964), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Rob Base (* 1967), US-amerikanischer Rapper, siehe Rob Base and DJ E-Z Rock

The Base steht für:

 The Base (Film), US-amerikanischer Spielfilm
 The Base (Band), österreichische Band
 Atomwaffen Division#The Base, ein auf Terrortraining ausgerichtetes Neonazi-Netzwerk

BASE steht als Abkürzung für:
 Baryon Antibaryon Symmetry Experiment, Messung des magnetischen Moments eines Protons
 Base Company, eine internationale Mobilfunkmarke und ein belgischer Mobilfunkdienstleister
 Base-Jumping, Fallschirmspringen von festen Objekten
 Basic Analysis and Security Engine, Weboberfläche des IDS/IPS Programmes Snort
 Basically Available, Soft state, Eventual consistency, Konsistenzmodell für Datenbanken, siehe Konsistenz (Datenspeicherung) #Verteilte Systeme
 Berliner Altersstudie, gerontologische Längsschnittstudie
 Bielefeld Academic Search Engine, wissenschaftliche Suchmaschine
 Budapest Aircraft Service, Rufzeichen
 Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung
 Victory Base Complex, US-amerikanische Militärbasis im Irak

Siehe auch:
 Basen (Berg), Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Basis (Begriffsklärung)

Abkürzung